Le nom Miku est porté par les personnes suivantes :
 Nicolás Fedor Miku dit Miku (1985-), footballeur international vénézuélien.
 Akiharu Tsukiyama dit Miku, chanteur de groupe An Cafe.
 Hatsune Miku, chanteuse virtuelle.